Cardona peut faire référence à :

Toponymes 
 Cardona, ville d'Espagne
 Duché de Cardona
 Château de Cardona
 
 Cardona, ville d'Uruguay
 Cardona, municipalité des Philippines

Patronyme 

 Angelo Cardona (né en 1997), militant colombien pour la paix ;
Antonio de Cardona (1395-1458), vice-roi de Sicile ;
 Bérenger de Cardona (?-?), dignitaire de l'ordre du Temple ;4
 Edwin Cardona (1992-), footballeur colombien ;
 Enrique de Cardona y Enríquez (1485-1540), cardinal espagnol ;
 Francisco de Solís Folch de Cardona (1713-1775), cardinal espagnol ;
 George Cardona (?-?), linguiste américain ;
 Jacques Cardona (1946-2008), auteur-compositeur-interprète français ;
 Jaime Francisco de Cardona i de Aragón (1405?-1461), cardinal espagnol ;
 James Cardona (né en 1967), footballeur colombien ;
 Jean Raymond III Folch de Cardona (1418-1486), noble et militaire espagnol ;
 Jean Raymond IV Folch de Cardona (1446-1513), fils du précédent, noble et militaire espagnol ;
 José Cardona (1878-1922), sculpteur espagnol ;
 Juan Cardona (1877-1958), peintre espagnol ;
 Juan Carlos Cardona (né en 1974), coureur de fond colombien ;
 Julián Cardona (né en 1997), coureur cycliste colombien ;
 Lola Cardona (1936-2006), actrice espagnole;  
 Maikel Cristóbal Cardona (né en 1976), joueur de volley-ball italo-cubain ;
 Manolo Cardona (né en 1977), acteur colombien ;
 Manuel Cardona Castro (1934-2014), physicien espagnol ;
 Maria Àngels Cardona i Florit (1940-1991), Botaniste espagnole ;
  (né en 1991), boxeur mexicain ;
 Luigi Cadorna (1850-1928), militaire italien ;
 Matthew Cardona (né en 1985), catcheur américain ;
 Nicolás de Cardona (?-?), explorateur espagnol du  ;
 Oriol Cardona Coll (né en 1994), athlète et skieur-alpiniste espagnol ;
 Paulina Nin de Cardona (née en 1963), présentatrice de télévision chilienne ;
 Pedro de Cardona (?-1183), cardinal espagnol ;
 Philippe Cardona (né en 1978), dessinateur de bande dessinée français ;
 Prudencio Cardona (1951-2019), boxeur colombien ;
  (-), nacrotrafiquant colombien ;
 Raimond de Cardona (1467-1522), noble et militaire espagnol ;
 René Cardona (1906-1988), cinéaste mexicain ;
 René Cardona Jr. (1939-2003), fils du précédent, cinéaste mexicain ;
 René Cardona III (?-), fils du précédent, cinéaste mexicain ;
 Salvador Cardona (1901-1985), coureur cycliste espagnol.

Noblesse espagnole 
 Liste des vicomtes, comtes et ducs de Cardona
 Famille Folch de Cardona

Zoologie 
 Paruline de Cardona

Patronyme hispanique